«Время и семья Конвей» — название следующих произведений:

 «Время и семья Конвей» — пьеса английского писателя Джона Пристли.
 «Время и семья Конвей» (Австрия) — экранизация этой пьесы, снятая в 1966 году.
 «Время и семья Конвей» (СССР) — экранизация этой пьесы, снятая в 1974 году Леонидом Галлисом и Алиной Казьминой.
 «Время и семья Конвей» (СССР) — экранизация этой пьесы, снятая в 1983 году Владимиром Басовым.
 «Время и семья Конвей» (Великобритания) — экранизация этой пьесы, снятая в 1985 году Майком Варди.
 «Время и семья Конвей» (Испания) — экранизация этой пьесы, снятая в 1993 году Марио Гасом и Антони Ханесом.